Il doppio  dell'Erste Bank Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.
Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.
In finale Andre Begemann e Martin Emmrich hanno sconfitto Julian Knowle e Filip Polášek per 6-4, 3-6, [10-4]

Teste di serie 

  Jürgen Melzer /  Alexander Peya (semifinale)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (finale)

  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (primo turno)
  Dustin Brown /  Christopher Kas (primo turno)

Wildcard 

  Andreas Haider-Maurer /  Maximilian Neuchrist (primo turno)

  Martin Fischer /  Philipp Oswald (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2012
ATP World Tour 2012